Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.

Боб и Мајк Брајан бране титулу, пошто су у финалу 2010. године победили Ненада Зимоњића и Данијела Нестора.

Носиоци 

  Боб Брајан /  Мајк Брајан Победници
  Макс Мирни /  Данијел Нестор (полуфинале)
  Махеш Бупати /  Леандер Паес (финале)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (четвртфинале)
  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (четвртфинале)
  Јирген Мелцер /  Филип Печнер (четвртфинале)  Лукаш Длоухи /  Пол Хенли (прво коло)  Микаел Љодра /  Ненад Зимоњић (четвртфинале)

<ol start="9">
  Весли Муди /  Дик Норман (прво коло)
  Рохан Бопана /  Аисам-ул-Хак Куреши (треће коло)
  Роберт Линдстет /  Хорија Течау (прво коло, предаја)
  Марк Ноулс /  Михал Мертињак (друго коло)
  Марсел Гранољерс /  Томи Робредо (треће коло)
  Јонатан Ерлих /  Анди Рам (друго коло)
  Николас Алмагро /  Марк Лопез (прво коло)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес (прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — жене појединачно
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — женски парови
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — мешовити парови

Спољашње везе 
 Жреб

Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушки парови